Il singolare del New South Wales Open 1988 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 1988.

Zina Garrison era la detentrice del titolo, ma quest'anno non ha partecipato.

Pam Shriver ha battuto in finale 6–2, 6–3 Helena Suková.

Teste di serie
Le prime 8 teste di serie hanno ricevuto un bye per il 2º turno

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Note 
 

New South Wales Open 1988